Naidoo ist der Familienname folgender Personen:

 Beverley Naidoo (* 1943), südafrikanische Schriftstellerin
 C.K. Thambi Naidoo (1875–1933), südafrikanischer Widerstandskämpfer
 Indres Naidoo (1936–2016), südafrikanischer Politiker und Autor, politischer Häftling
 Jayaseelan Naidoo (* 1954), südafrikanischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (ANC)
 Kesivan Naidoo (* 1979), südafrikanischer Jazzmusiker
 Kumi Naidoo (* 1965), südafrikanischer Menschenrechts- und Umweltaktivist
 Leigh-Ann Naidoo (* 1976), südafrikanische Beachvolleyballspielerin
 Veerammal Naidoo (-1946), südafrikanische Widerstandskämpferin
 Xavier Naidoo (* 1971), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Naidu